Achuthan ist der Familienname folgender Personen:

 K. T. Achuthan (* 1912), indischer Politiker
 R. Achuthan (* 1916), indischer Politiker